Ersöz ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Ersöz (1917–1991), türkischer General
 Cezmi Ersöz (* 1959), türkischer Schriftsteller und Dichter
 Vanessa Ersöz (* 2002), schwedische Tennisspielerin